Tim Gajser, slovenski motokrosist, * 8. september 1996.

Tekmoval je v razredu MX2 za tovarniško moštvo Honde, s katerim je leta 2015 osvojil naslov svetovnega prvaka. Tega leta je prejel naziv »obetavna športna osebnost« na prireditvi slovenski športnik leta. V letu 2016 je prestopil v elitni razred MXGP in osvojil naslov svetovnega prvaka. Uspeh je ponovil v letih 2019, 2020 in 2022. Številka na njegovem motorju je tudi letnica rojstva njegovega pokojnega brata Žana, ki se je rodil 24. marca leta 1992.

Dosežki 
 2007: evropski prvak v razredu 65cc
 2009: evropski prvak v razredu 85cc
 2012:	evropski in svetovni prvak v razredu 125cc
 2014: 5. mesto na svetovnem prvenstvu v razredu MX2
 2015:	svetovni prvak v razredu MX2
 2016: svetovni prvak v razredu MXGP
 2019: svetovni prvak v razredu MXGP
 2020: svetovni prvak v razredu MXGP
 2022: svetovni prvak v razredu MXGP

Zmage

Sklici in opombe

Zunanje povezave  
 Profil na spletni strani tekmovanja
 
 
 

Živeči ljudje
Slovenski dirkači
Motociklistični dirkači
Prejemniki Bloudkove plakete